François-Henri de Virieu (1754-1793), militaire et homme politique français ;
 François-Henri de Virieu (1931-1997), journaliste français, descendant direct du précédent.